Koppen bezeichnet
 Koppen, Verhaltensstörung von Pferden
 Koppen, Kurzform für den Koppenpass an der Grenze Oberösterreich / Steiermark
 Koppen (Upland) (715,1 m), Erhebung im Upland (Rothaargebirge), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Koppen ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Koppen (* 1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Erwin Koppen (1929–1990), deutscher vergleichender Literaturwissenschaftler, Romanist und Germanist
 Johannes Koppen (1656–1718), Bürgermeister in Kassel
 Luise Koppen (1855–1922), deutsche Schriftstellerin
 Nora Koppen (* 1989), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Wolfram Koppen (1939–2011), deutscher Judoka

Siehe auch:
 Koppe
 Köppen
 Koeppen